Italo Campanini (1930-2007), cestista della Reyer Venezia e della Nazionale italiana
 Italo Campanini (1845-1896), tenore parmense; fratello di Cleofonte Campanini